Johannisplatz steht für:
 Johannisplatz (Chemnitz)
 Johannisplatz (Leipzig) 
 Johannisplatz (Schwäbisch Gmünd)

Siehe auch:
 Johannisgasse
 Johannesplatz